Девон Гаммерсолл (; род. 15 октября 1978, Дуранго, Колорадо, США) — американский актёр и режиссёр.

Биография и карьера 
Начал сниматься в 14 лет, появившись в эпизоде телевизионного сериала «Шаг за шагом» в 1992 году.

Сыграл одну из центральных ролей в подростковом сериале канала ABC «Моя так называемая жизнь» в 1994-1995 годах. Затем снимался в культовом фильме Роланда Эммериха «День независимости», ЛГБТ-драме Рэндалла Клайзера «Это моя вечеринка» и появился в гостевой роли в сериале «Город пришельцев». В 2001 Гаммерсолл исполнил главную роль в телефильме «Земля против паука», его актёрская игра была раскритикована изданием TV Guide. 

В 2011 состоялся полнометражный режиссёрский дебют Девона Гаммерсолла — он снял независимый фильм-драму под названием «Низкая точность» (). В 2015 вышел второй фильм Гаммерсолла, детективный триллер «Наследство» (), в главной роли снималась Аннабелла Шиорра. 

В 2016, после второстепенной роли в сериале «Последний корабль», оставил актёрскую карьеру. В 2017 и 2018 годах был режиссёром сериала «Нэшвилл» (снял эпизоды «A Change Would Do You Good» и «Where the Night Goes»).

Личная жизнь 
С 2007 по 2008 был женат на актрисе Махандре Дельфино, с которой он вместе снимался в сериале «Город пришельцев».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Актёры по алфавиту
Актёры США
Дети-актёры США
Актёры XX века
Актёры XXI века
Режиссёры США
Режиссёры XXI века
Режиссёры телевидения США